Bachorchester steht für:
 Hamburger Bachorchester
 Bachorchester Hannover
 Bachorchester zu Leipzig 
Siehe auch:
 Bach Consort